58. edycja wyścigu kolarskiego Tour de Pologne odbyła się w dniach 3–9 września 2001 roku. Rywalizację rozpoczęło 159 kolarzy z 19 grup zawodowych (w tym 6 polskich), oraz reprezentacji młodzieżowej Polski. Ukończyło 65 kolarzy. Łączna długość wyścigu – 1249 km.

Pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej zajął Czech Ondřej Sosenka (CCC Mat), drugie Niemiec Jens Voigt (Crédit Agricole), a trzecie Piotr Przydział (CCC Mat).

Po raz pierwszy w historii Tour de Pologne udział w wyścigu wziął kolarz w tęczowym trykocie mistrza świata – Łotysz Romāns Vainšteins (Domo Farm Frites).

Pula nagród wyniosła 120 tysięcy dolarów, a główną nagrodą dla zwycięzcy oprócz Pucharu Prezydenta RP był samochód Fiat Doblò.

Etapy

Końcowa klasyfikacja generalna

Inne klasyfikacje

Klasyfikacja górska

Klasyfikacja najaktywniejszych

Klasyfikacja punktowa 
(od 2005 roku koszulka granatowa)

Klasyfikacja drużynowa

Linki zewnętrzne 
 

Tour de Pologne
2001 w kolarstwie
2001 w polskim sporcie